Борис Глинка:
 Глинка, Борис Борисович (1914—1969) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Глинка (Глинка-Маврин), Борис Григорьевич (1810—1895) — генерал от инфантерии, член Военного совета.